Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1967 si disputò dall'11 al 25 marzo 1967. Si trattò della 29ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo gli UCLA Bruins, allenati da John Wooden. Lew Alcindor, che successivamente cambierà nome in Kareem Abdul-Jabbar, venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 23, suddivise in quattro Regioni: East (7), Mideast (6), Midwest (5), West (5)

East region

Mideast region

Midwest region

West region

Tabellone

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Squadra vincitrice

Allenatore:  John Wooden
Vice-allenatore: Jerry Norman
Preparatore atletico: Ducky Drake

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1967
Campionato di pallacanestro NCAA Division I